Comitatul Panola, conform originalului din limba engleză, Panola County, este numele a două comitate din  

 Comitatul Panola, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Panola, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Panola (dezambiguizare)